Candyman − postać
 Candyman − film fabularny z 1992 roku
 Candyman − singel Christiny Aguilery
 Candyman – osiemnasty singel zespołu Siouxsie and the Banshees